Zrození Venuše může být zrození mytologické bohyně Venuše a dále:

V malířství se termín Zrození Venuše často zaměňuje s Vénus Anadyomène. Obrazy:
 Zrození Venuše (Botticelli)
 Zrození Venuše (Bouguereau)
 Zrození Venuše (Cabanel)
 Zrození Venuše, obraz malíře jménem Amaury Duval

V literatuře:
 Zrození Venuše (novela), novela od Sarah Dunant

Reference